Европско првенство у веслању 2014. одржано је у Београду, од 30. маја до 1. јуна 2014. године.

Резултати такмичења

Укупан баланс медаља 
Извор:

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Спорт у Србији у 2014.
Европско првенство у веслању
Међународна спортска такмичења у Београду
Веслање у Београду